Business může být:

 Business (byznys) – obchod (obchodování, barterový obchod)
 Business – stolní desková hra Monopoly
 The Business – oi!punková britská hudební skupina
 Business Continuity Management – řídící proces podporovaný vedením společnosti
 Business Continuity Management System – Systém řízení kontinuity činností organizace
 Business Impact Analysis – proces analýzy činností organizace a dopadů
 Business Intelligence – dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání
 Business process management – manažerská disciplína i technologie opřená o uchopení struktur firmy
 Business Software Alliance – sdružení firem prosazující zájmy softwarového průmyslu
 Business-to-business – označení pro obchodní vztahy
 BusinessWeek – týdenní byznysový časopis publikovaný společností Bloomberg

Externí odkazy